Código de Processo Penal é o conjunto de leis destinadas a regular o processo penal de um país, sendo utilizado pelos operadores jurídicos (advogados, juízes e promotores de Justiça) em suas funções processuais.

Por país
Brasil - Código de Processo Penal brasileiro
Portugal - Código de Processo Penal de Portugal

Desambiguação